Thuburbo puede hacer referencia a:

 Thuburbo Majus, antigua ciudad de la época romana en lo que hoy es Túnez;
 Diócesis de Thuburbo Maius, diócesis titular de la Iglesia católica;
 Thuburbo Minus, antigua ciudad de la época romana en la provincia de África Proconsularis, hoy Tebourba
 Diócesis de Thuburbo Minus, diócesis titular de la Iglesia católica.